Светско првенство у кошарци 1998. је било међународно кошаркашко такмичење које је одржано у Атини, Грчка.

Први пут је светско првенство одржано у већински православној земљи и у земљи хеленских језика.

СР Југославија је освојила златну медаљу, Русија је освојила сребрну медаљу, док су Сједињене Државе освојиле бронзану медаљу. Југословенски репрезентативац Дејан Бодирога је проглашен за најбољег играча првенства.

Учесници 
Следеће државе су се такмичиле:

Пре-елиминаторна рунда 
Прва три тима из сваке групе су ишла даље у другу пре-елиминаторну рунду, у групе Е или Ф. Четврти тим из сваке групе је играо утакмице за разигравање од 13. 16. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга пре-елиминаторна рунда 
У овом делу се резултати из прелиминарне рунде комбинују, а тимови који су играли раније не играју по други пут. Тимови из група А и Б формирају групу Е, а тимови из група Ц и Д формирају групу Ф.

Четири првопласирана тима иду у елиминаторну рунду; последње две екипе иду играју утакмице за пласман од 9. до 12. места.

Група Е

Група Ф

Елиминаторна рунда

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Коначан поредак

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1998.
Спорт у Атини
Кошарка у Грчкој